Heinrich kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Heinrich
 Gerd H.Heinrich (1876–1984)
 Walter Heinrich

Robotskapade auktorsförkortningar